Jacek Wójcik (ur. 1943) – polski koszykarz 
 Jacek Wójcik (ur. 1961) – polski lekkoatleta, długodystansowiec